Bannockburn (Schotland)
Bannockburn (Illinois)